Salz kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Salz, Rheinland-Pfalz – kommun i Tyskland, Rheinland-Pfalz, 
 Salz, Bayern – kommun i Tyskland, Bayern, Regierungsbezirk Unterfranken,